Il termine crociera si può riferire a:

Crociera, viaggio marittimo con scopi ricreativi e turistici
Crociera, in architettura un tipo di volta formata dall'intersezione di due volte a botte
Crociera, in meccanica un pezzo a forma di croce, usato ad esempio nei giunti cardanici
Crociera, operazione di sorveglianza operata in un determinato tratto di mare da una nave da guerra